Lu är ett vanligt kinesiskt efternamn, som skrivs traditionellt 陸, förenklat 陆, pinyin Lù.

Den 31 december 2014 var 549 personer med efternamnet Lu bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Lu
Personer utan angiven nationalitet är från Kina

Män
 Lu Chunlong (född 1989), gymnast
 Edward T. Lu (född 1963), amerikansk astronaut
 Lu Xun (1881–1936), författare och samhällskritiker
 Lu Yu (733–804), poet och författare

Kvinnor
 Fanny Lú (född 1973), colombiansk singer-songwriter och skådespelare
 Lu Li (född 1976), gymnast
 Lisa Lu (född 1927), kinesisk-amerikansk skådespelare
 Lu Ying (född 1989), simmare

Källor

Kinesiska efternamn
WP:Projekt Kina